Észak-Macedónia
Smokvica falu Gevgelija községben a Délkeleti régióban

 Horvátország
Smokvica falu és község, Korčula szigetén Dubrovnik-Neretva megyében
Smokvica falu Pag községben, Zára megyében
Smokvica Krmpotska falu Novi Vinodol községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében